In 1901/02 werd het eerste Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. De meeste clubs kwamen uit Berlijn, maar er namen ook andere clubs uit Brandenburg deel. Er werden dit seizoen drie kampioenschappen gespeeld, er was dit jaar nog geen eindronde om de Duitse landstitel.

Serie I
Deze competitie werd in de herst van 1901 en de winter van 1902 gespeeld.

Serie II
Van de Serie II zijn tot op heden geen uitslagen bekend, vermoedelijk kampioen was BFC Neu-Hellas.

Serie III
Deze competitie werd in de zomer van 1902 gespeeld.

Finale

Externe links
 Euroleagues

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1901/02